Geschichten aus dem Wienerwald steht für:
 Geschichten aus dem Wienerwald (1868), ein Walzer von Johann Strauß (Sohn)
 Geschichten aus dem Wiener Wald (1931), ein Theaterstück von Ödön von Horváth
 G'schichten aus dem Wienerwald (1961), ein TV-Film mit Hans Moser
 Geschichten aus dem Wienerwald (1964), ein Fernsehfilm von Michael Kehlmann
 Geschichten aus dem Wiener Wald (1978), eine Aufzeichnung aus dem Landestheater Halle
 Geschichten aus dem Wienerwald (1979), ein Film von Maximilian Schell
 Geschichten aus dem Wienerwald (2013), TV-Film von Herbert Föttinger und André Turnheim
 Geschichten aus dem Wiener Wald (Oper), Oper in 3 Akten von HK Gruber